Пророк — людина, що пророкує (проголошує, переказує, сповіщає) людям слова Господа Бога
 Пророк — вірш Шевченка

Фільми 
 Пророк (2007) — американський фантастичний бойовик
 Пророк (2009) — французько-італійська кримінальна драма Жака Одіара

Примітки